Натуральне число 537
 537 рік до нашої ери
 537 рік нашої ери